n-butan, 
 izobutan,